Lužnice est un toponyme qui peut désigner :

Lužnice, un village de la municipalité d’Aerodrom (Kragujevac), dans le district de Šumadija.

Lužnice, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud.
 Lužnice, une rivière de la région de Bohême-du-Sud et un affluent de la Vltava.